La fontaine de jouvence est un mythe et un symbole d'immortalité ou de perpétuel rajeunissement qui a inspiré et donné son nom à de nombreuses œuvres.

Cinéma 

 La Fontaine de jouvence, un film muet de Louis Feuillade sorti en 1907 ;
 La Fontaine de jouvence, le quatrième volet de la saga cinématographique Pirates des Caraïbes.

Télévision 

 La Fontaine de jouvence, le  de la série télévisée La Quatrième Dimension, diffusé aux États-Unis le  ;
 La Fontaine de jouvence, un épisode de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 La Fontaine de jouvence, un épisode de la série télévisée Totally Spies! ;
 La Fontaine de jouvence, un épisode de la série télévisée Les Experts ;
 La Fontaine de jouvence de Donald, un dessin animé produit par Walt Disney sorti en 1953.

Danse 

 La Fontaine de jouvence, un ballet de Jean-Georges Noverre créé en 1754.

Littérature 

 La Fontaine de jouvence, conte japonais ;
 La Fontaine de jouvence, une pièce de théâtre de Boris Kochno, mise en scène de Jean-Louis Barrault, créée le  au théâtre Marigny.

Peinture 

 La Fontaine de jouvence de Lucas Cranach (1546).

Voir aussi 

 
 Fontaine de jouvence

Homonymie de titre